You Are puede referirse a:
"You Are" (1977), una canción de Dolly Parton; 
"You Are" (1982), una canción de Lionel Richie;  
"You Are" (2001), una canción de Atomic Kitten; o
"You Are" (2002), una canción de la banda Pearl Jam.